Джиха́д ан-ника́х () — социальный феномен, возникший в 2013 году, после того как мусульманки-суннитки стали добровольно или посредством обмана отправляться в лагеря исламистских боевиков (моджахедов) или захваченные ими территории, для оказания им секс-услуг, зачастую против их (боевиков) воли. Джихад ан-никах основывается на спорном понятии в исламских учениях — временном браке, позволяющем находиться в браке один день, который среди суннитов признан запретным, как форма прелюбодеяния. Исламское духовенство некоторых исламских стран протестует против этого явления. Ряд критиков назвали данное явление узаконенной проституцией.

Женщин, участвующих в секс-джихаде, называют «невестами джихада».

Также, согласно идеологии ИГИЛ, суть секс-джихада заключается в том, чтобы выйти замуж за боевика, рожать ему детей и наставлять на путь исламизма.

История 
Несмотря на то, что термин связан непосредственно с боевиками исламистских организаций, подобные практики существовали уже в XX веке, когда женщины в «поисках острых ощущений и любви» сбегали к тем или иным леворадикальным повстанческим группировкам в Южной Америке.

Впервые подобные случаи «брачного джихада» были описаны во время сражения между тунисской армией и боевиками Аль-Каиды, когда некоторые тунисские девушки, симпатизирующие исламистам, отправлялись добровольно на подконтрольные им территории для оказания бесплатных секс-услуг. Исламисты приветствовали таких девушек. Феномен получил массовую огласку после того, как вопросом заинтересовался министр внутренних дел Туниса, а Джихад ан-никах стал предметом горячих споров.

Идею Джихад ан-никаха впервые продвинул в своём блоге в «Твиттере» шейх и известный сторонник радикального исламского течения Мухаммед аль-Арифи, который издал фетву, призывающую суннитских мусульманок добровольно отправляться в Сирию и удовлетворять потребности моджахедов, борющихся против режима Башара Асада. аль-Арифи привёл в качестве примера аят 24 суры 4 Корана, где описывается такое понятие, как временный брак, где женщина может пребывать в браке от одного дня до 99 лет, таким образом вступая в сексуальный контакт на правах полноценной супруги. Позже, однако, шейх стал отрицать, что издал подобную фетву, назвав её фальсификацией. Однако, по данным тунисских СМИ, после публикации данной фетвы тунисские молодые девушки отправились добровольно в Сирию для оказания секс-услуг.

Попытки популяризировать секс-джихад предпринимались египетской исламистской партией «Братья-мусульмане», в частности, на их социальной странице появлялись призывы к совершению Джихад ан-никах. С членами группировки стали добровольно связываться потенциальные секс-партнёрши, которые должны были пройти на площадь Тахрир во время протестов. Однако это вызвало крайне негативную реакцию среди египтян, которые оставляли гневные комментарии в социальных сетях, утверждая, что организация фактически превратит площадь в открытый бордель. Некоторые предлагали переименовать площадь Тахрир в «Рабаа аль-Адавия» («Площадь блуда»). После чего идея секс-джихада в Египте сошла фактически на нет, а затем братья-мусульмане уверяли, что подобных призывов к секс-джихаду они не оставляли, и назвали инцидент «клеветнической кампанией» против них.

По словам министра внутренних дел Туниса, девушки, отправляющиеся на Джихад ан-никах, вступали в половой контакт с 20, 30 и даже с 100 боевиками, с каждым из которых заключался однодневный брак, а затем разрывался. По другим данным, некоторых тунисских девушек насильно принуждали заниматься сексом.

После падения Исламского государства 
Редакция BBC по состоянию на 2019 год сообщала, что после падения Исламского Государства и смерти или взятия в плен большинства боевиков, основная масса их жён обосновалась в Аль-Хол на северо-востоке Сирии. Многие из них имели маленьких или новорожденных детей. При этом все они страдают от голода, многие больны или ранены в результате боевых действий. Младенческая смертность крайне высока. Некоторые государства, такие, как Россия, Саудовская Аравия, Марокко согласились забрать согражданок, другие, как Великобритания, наоборот, отказываются возвращать любых людей, причастных к боевикам. Франция согласилась принимать детей-сирот. При это журналисты выяснили, что среди жён боевиков наиболее фанатичными оказывались именно иностранки, прибывшие в рамках брачного джихада из стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. По этой причине они содержатся отдельно и под усиленной охраной. В частности они склонны нападать на «сокамерниц» за попытки общения с мужчинами или снятия чадры и даже могут поджигать палатки.

Вербовка и насилие над женщинами 
По словам Кадыра Маликова, доктора политологии и исламских исследований, секс-волонтерами становятся по большей части разведённые женщины или вдовы, безуспешно пытающиеся выйти замуж. Также часто сбегают замужние женщины, терпевшие на себе бытовое насилие. В основном этих женщин объединяет поиск «мужского идеала», который крайне сложно найти в современном, особенно в западном обществе, а именно образ сильного, бесстрашного мужчины, готового убивать и самому умирать ради своих идеалов. В результате в глазах многих женщин боевики ИГИЛ становятся воплощением их идеала. Поиск и вербовка женщин происходит в Интернете. Многие молодые и незамужние девушки отправляются к боевикам «в поисках приключений, любви и смысла жизни», так как уверены в том, что там удачно выйдут замуж за боевика и создадут с ним счастливую семью, но после прибытия терпят на себе практически всегда физическое сексуальное насилие, которое часто заканчивается беременностью, хотя формально ребёнок считается законнорождённым (так как зачатие происходило во время временного брака). По прибытии на родину секс-джихадистки становятся изгоями общества, от них часто отказываются семьи, впоследствии многие женщины кончают самоубийством. В основном вербовкой занимаются так называемые «чёрные вдовы» — жёны умерших солдат-боевиков. Таким образом они «мстят» за смерть мужа.

Опрос, проведённый среди женщин, вернувшихся из Сирии и Ирака в Казахстан, показал, что все они были представителями среднего класса, недовольны проводимой политикой, обижены на судьбу, не верящие в будущее. Ни один человек из Казахстана, примкнувший к ИГИЛ, не обучался в медресе и не оканчивал никаких исламских курсов. Таким образом, данные люди, в том числе и женщины, представляют собой неофитов — людей, ранее мало интересовавшихся религией, но внезапно решивших радикально изменить свой образ жизни. По словам сбежавших из Сирии секс-джихадисток, когда девушка встречается или общается через сеть с потенциальным боевиком-партнёром, сначала он проявляет к ней нежность, обещая создать счастливую семью, таким образом «заманивая» к себе девушку, однако после женитьбы часто девушку настигает унижение и насилие со стороны мужа либо её передают другим боевикам снова и снова, чтобы те через временный брак насиловали жертву. Девушка остаётся в безвыходном положении, так как осознаёт, что если у неё даже получится сбежать, она станет предательницей в глазах родных, знакомых людей и даже может попасть под суд. Когда женщину отправляют на повторный брак, ей через операцию восстанавливают девственную плёву. Правозащитница и представитель ООН Зайнаб Бангура отметила, что ей удалось пообщаться с беженкой из Сирии, которой 20 раз восстанавливали плёву. Если женщина беременеет, её заставляют делать аборт, среди беременных встречались и 9-летние девочки.

По утверждению  и других арабских СМИ, боевики ИГИЛ распространяли плакаты, призывающие «жертвовать своих дочерей для Джихад ан-Никах». Боевики также врывались в дома и насиловали женщин, некоторые из которых после этого совершили самоубийство. Предводители ИГИЛ стали отрицать данную информацию, однако по сообщениям Daily Mirror в захваченных боевиками городах Мосул и Тикрит были перехвачены листовки, призывающие «опороченных» женщин вступать в добровольный половой контакт с боевиками ИГИЛ, чтобы таким образом очистить своё тело и искупить грехи. При отказе же женщина «пойдёт против божьей воли» и будет сурово наказана или убита. В 2015 году Демократическая партия Курдистана утверждала, что им было известно как минимум 19 случаев казней женщин за отказ от брачного джихада. После издания фетвы саудовского шейха в рядах ИГИЛ началась практика женского рабства. Призывы к совершению Джихад ан-никаха звучали в Великобритании, Австралии и Малайзии. Среди секс-джихадисток есть и девушки европейского происхождения, которые ранее попали под влияние проповедей исламских лжесвященников, однако основная масса секс-джихадисток из Европы происходит из мусульманских иммигрантских семей. Многие девушки подвергаются грубому обращению на правах рабыни и страдают от голода.

В декабре 2014 года в иракском городе Эль-Фаллуджа боевики ИГИЛ казнили 150 женщин за их отказ от сожительства c исламистами. В июне 2015 года ИГ выпустила постановление, обязывающее всех жителей на подконтрольных территориях под страхом наказания выдавать замуж за боевиков всех девочек от 9 лет для исполнения долга секс-джихада, а также позволяющее вступать боевикам в интимную связь с рабынями до их полового созревания.

Известные случаи 
Наибольшую огласку получила история с двумя несовершеннолетними австрийскими девушками боснийского происхождения, Самрой Кесинович и Сабиной Селимович, которые тайно сбежали из дома и отправились в Сирию для оказания услуг секс-джихада. Сначала родители при попытке связаться с девушками получали предположительно ложную информацию, что девушки чувствуют себя там счастливыми и свободными, однако позже одна из девушек сама вышла на связь с родителями, рассказала, что каждый день подвергается насилию, и молила забрать её оттуда. В декабре 2014 года стало известно, что одна из девушек погибла при обстреле, другая исчезла.

Другой известный случай описывает молодую сирийскую мусульманку Раван Кадах, чей отец, разделявший взгляды ИГИЛ, приглашал к себе домой по 7—10 боевиков, которые насиловали Раван каждый день, при этом отец никогда не реагировал на мольбы и крики девушки избавиться от насильников. Раван сбежала через несколько месяцев и попала в лагерь к сирийским военным, где девушке оказали помощь.

В конце декабря 2014 года Великобританию покинула бывшая эстрадная рок-певица Салли Джонс, которая ранее в свои 45 лет вышла замуж за 20-летнего Джунаида Хуссейна из семьи мусульманских иммигрантов. Молодой человек разделял идеи джихадизма и склонил на свою сторону Салли Джонс. Она бросила своих двоих детей и, приняв новое имя Умм Хуссейн аль-Британи, вслед за своим новым мужем уехала в Сирию на территорию, подконтрольную ИГИЛ, где позже призывала европейских девушек к совершению секс-джихада, так как боевики «ищут себе новых жён», и грозилась резать христиан тупым ножом.

В 2017 году стало известна история о том, как в 2014 году Дэниэла Грин, сотрудница ФБР, занималась расследованием деятельности Дениса Кусперта, одного из влиятельных боевиков ИГИЛ, сбежавшего из Германии, где ранее он был репером, известным под псевдонимом Deso Dogg. В процессе расследования Даниэла связывалась с Денисом и влюбилась в него, после чего сама сбежала в Сирию, чтобы выйти замуж за него. Однако через несколько недель после свадьбы, Даниэла изменила свои взгляды на происходящее и сбежала обратно в США, где была приговорена к заключению на 2 года.

В России наибольшую огласку получила история со российской студенткой МГУ Варварой Карауловой. Караулова, влюбившись в боевика через социальные сети, попыталась попасть в Сирию через Турцию, но в результате была задержана. Против неё возбудили уголовное дело, которое широко освещалось российскими СМИ.

В культуре 
В начале 2017 года Британский канал BBC выпустил юмористическое шоу The Real Housewives of ISIS, повествующее о четырёх женщинах, добровольно вышедших замуж за боевиков ИГИЛ, их жизни в условии постоянных бомбардировок. Сам сюжет является грубой сатирой на существующие проблемы, с которыми сталкиваются жёны ИГИЛ, например одна из девушек с лёгкостью говорит о том, что выходила замуж 6 раз, вторая волнуется о том, какое бы платье ей надеть в день её казни через 3 дня, а другие девушки хвастаются поясами шахида, которые им подарили мужья. Сериал вызвал неоднозначную реакцию, в частности создателей обвинили в исламофобии, другие заметили, что факт отъезда одурманенных девушек в Сирию и их содержания в рабских условиях является настоящей трагедией, которую кощунственно превращать в источник юмора. При этом нашлись и те, кто поддержал сериал, отметив, что речь идёт не о насильно похищенных девушках, а о добровольцах, сознательно выбравших себе такую жизнь.

В 2020 году вышел на экраны шведский сериал «Халифат», в котором описан механизм, который уводит сотни европеек (причем вовсе не обязательно арабского происхождения) из благополучных секулярных семей в кажущуюся им романтичную обстановку «джихада».

Споры вокруг существования секс-джихада 
В 2013 году западные СМИ ещё ставили под сомнение существование секс-джихада, несмотря на то, что данный феномен уже часто освещался в ближневосточных СМИ. В частности, журналист немецкой газеты Der Spiegel Кристофер Рейтер назвала секс-джихад выдумкой руководства Асада с целью отвлечения внимания международного сообщества от своих собственных преступлений. 
Хилми М. Завати, юрист по уголовному праву и правам человека, утверждал, что фетва Мухаммед аль-Арифи — это фабрикация и фальсификация, широко распространяемая сирийским правительством для дискредитации джихадистов среди мусульманского консервативного сообщества в Сирии. Американская газета Algemeiner Journal опроверг утверждения Завати, заметив, что фальсификация не смога бы сообщаться в таких количествах в разнообразных СМИ и тем более теорию фальсификации опровергают разные интервью, которые давали очевидцы и жертвы секс-джихада .

Организация MEMRI заметила, что споры вокруг правдивости секс-джихада возникли в ходе споров между светской и религиозной частью сообщества в Тунисе, при этом отрицание явления брачного джихада, которое «выдумало власти Сирии», стало частью идеологии ваххабитов и прочих религиозных учённых.

См. также 
 Станция утешения
 Лагерные бордели в нацистской Германии
 Сексуальное рабство
 Любовный джихад
 Временный брак

Примечания

Литература 
 
 
 ,

Неологизмы
Насилие над женщинами
Исламизм
Джихад